Нижче наведено список 28 муніципалітетів провінції Медіо-Кампідано. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Медіо-Кампідано